Вы́дубицкий монастырь (, также Киево-Выдубицкий монастырь) — один из древнейших православных монастырей Киева. Основан между 1070 и 1077 годами Всеволодом Ярославичем, сыном Ярослава Мудрого. Являлся семейным монастырём сына Всеволода, Владимира Мономаха и его потомков.

Расположен на территории национального ботанического сада НАН Украины. Монастырь является действующим и находится в юрисдикции Православной церкви Украины. В настоящее время на территории монастыря расположены гончарная мастерская, мастерская плетения из виноградной лозы, а также небольшой реабилитационный центр для наркологических больных. Действует воскресная школа для детей и взрослых.

История монастыря 
Считается, что монастырь и его окрестность Выдубичи ведут своё название от древней легенды о Владимире-Крестителе и поверженном языческом боге Перуне.
Она повествует о том, как князь Владимир Святославич в тот день, когда решил окрестить Русь, повелел сбросить всех деревянных идолов Перуна и других богов в Днепр. Преданные древней вере миряне бежали вдоль реки и призывали богов показаться и выплыть, крича «Перуне, выдубай!». Место, в котором идолы, наконец, выплыли на берег, назвали Выдубичами.
Другая версия происхождения названия — от переправы. Доподлинно известно, что ещё до Крещения Руси в районе монастыря существовала переправа через Днепр. Миряне переправлялись на «дубах» — лодках, выдолбленных из цельных стволов дуба. Здесь же, в Видубицком урочище, находилась большая дубрава. Название Выдубичам также мог дать существовавший до Крещения Руси подземный монастырь на территории Зверинецких пещер, который после официального принятия христианства «выдыбал» из-под земли и занял территорию языческого капища на берегу у переправы, которая потом стала паромной. По некоторым данным, в Зверинецких пещерах могла частично храниться легендарная «Библиотека Ярослава Мудрого».

Выдубицкий монастырь был вотчинным монастырем Мономаховичей. В первые 120 лет своего существования монастырь быстро становится центром светской и политической жизни Киева и княжеского двора. Здесь князья устраивают переговоры, собирают рать и молятся перед походами. В монастыре живут и работают многие учёные монахи. Среди них были Сильвестр и Моисей, сделавшие значительный вклад в написание «Повести временных лет». Недалеко от монастыря строят Красный Двор — резиденцию жены Ярослава Мудрого.

На излёте величия Киевского княжества монастырь пережил нашествия войска Батыя и войска Андрея Боголюбского, горел несколько раз. Рассказы про Зверинецкие пещеры, где жили выдубицкие монахи до принятия христианства, долгое время считались выдумкой, однако сами пещеры случайно обнаружили в 1888 году. Осмотр провала в земле и самих пещер выявил около 30 высохших трупов, которые, судя по позам, умерли от обезвоживания и нехватки воздуха. Наиболее вероятно, во время нападения на вотчинный монастырь монахи спаслись бегством в пещеры, где планировали переждать нашествие, но там их замуровали.

После XIII века монастырь утратил былое величие и обрёл его заново только в XVII—XVIII веках, когда стал застраиваться на деньги военачальников и меценатов. Была попытка сделать монастырь униатским, однако униатство пережил только один игумен, поскольку был лоялен к православным украинцам и сделал всё, чтобы для прихожан ничего не изменилось. Это не устраивало униатского митрополита киевского Ипатия Потия, и в 1610 году он назначил игуменом монастыря Антония Грековича, известного своими нападками на православных. Казаки и мещане сразу же его невзлюбили, и после первой же службы связали и бросили в ледяной весенний Днепр (Борьба униатов и православных). Надо отдать должное, что несмотря на надругательство над православными святынями униаты привели в порядок архив и наладили делопроизводство. Благодаря этому мы имеем представление о бурной жизни монастыря, который владел полями, прудами, свиноводческой фермой, несколькими садами, двумя селами (Рожны и Свиноиды), и даже кирпичный заводик держал. Имея неплохой заработок, монастырь, как и многие другие, жировал, послушники приходили в монастырь не только ради молитвы Божьей, но и ради хорошей жизни. После секуляризации церковного имущества Екатериной II (указ 1764 года) жизнь в монастыре практически остановилась и монастырь постепенно превратился в пансионат и некрополь для выдающихся личностей.

С 1767 по 1774 год игуменом монастыря был отец Иаков, который стал и первым историком обители: он, согласно ПБЭ, «составил полную опись монастырского имущества, завёл приходно-расходные книги, создал подробную инструкцию для управляющих монастырскими имениями, собрал в различных учреждениях и б-ках копии утраченных документов».

Большинство строений монастыря отреставрированы в 1981—1985 годах под началом общества охраны памятников, но некоторые реставрационные работы проводятся и сейчас, уже на средства самого монастыря. До середины 1990-х годов на территории монастыря располагался Институт археологии АН Украины.

В 1990 году в Выдубицком монастыре возобновились богослужения. В 1992 году сторонники канонической Украинской православной церкви были изгнаны из монастыря, которым завладел Киевский патриархат, прежний клирос во главе с регентом Дмитрием Болгарским перешёел в только что открывшийся Ионинский монастырь.

Архитектура 
Первые строения монастыря были деревянными и не дожили до наших дней. Только некоторые из церквей монастыря пережили столетия. Одной из них является церковь Архистратига Михаила, построенная при Всеволоде. Это был крестово-купольный храм с тремя приделами, построенный в технике утопленного ряда. Церковь и холм, на котором она стояла, стал подмывать Днепр, и для безопасности строения городские власти соорудили подпорную стену, спроектированную в конце XII века придворным архитектором Милонегом. Тем не менее, в XVI веке половина Михайловской церкви (купол и вся алтарная часть) всё же рухнула в Днепр вместе с подпорной стеной Милонега. Церковь реконструировали только в 1769 году — в стиле украинского барокко.

С конца XVII века монастырь обзаводится несколькими замечательными каменными строениями: здесь возводят пятикупольную Георгиевскую церковь в стиле казацкого барокко, Спасскую церковь и трапезную на деньги стародубского полковника Миклашевского (1696—1701). Колокольня, сооружённая на деньги гетмана Даниила Апостола была возведена в 1727—1733 годах и надстроена в 1827—1831 годах. Первоначально она проектировалась как надбрамная, но при достройке верхнего яруса покосилась и дала огромную трещину, так что нижний ярус пришлось заложить кирпичом, а ворота сделали рядом.

Изображения

Некрополь 
При монастыре находится некрополь, на котором похоронены многие выдающиеся деятели науки, искусств и общественные деятели, преимущественно XIX века. Здесь похоронены Лелявский, Ушинский, Афанасьев, Бец и прочие. Здесь мечтал быть похороненным Тарас Шевченко, так как, по мнению многих его современников, в его стихотворении «Завет» упоминалось именно это место. Однако он был опальным поэтом, поэтому городские власти не позволили хоронить его в черте Киева и в его окрестностях. Зато до нас дошли довольно подробные зарисовки монастыря XIX века, выполненные рукой великого поэта.

Примечания

Литература 

 
 Ульяновский В. И., Э. П. Р. Киево Выдубицкий во имя архангела Михаила мужской монастырь // Православная энциклопедия.

Православные монастыри Киева
Появились в 1077 году
Украинское барокко

Монастыри, основанные в XI веке
Памятники архитектуры Украины национального значения